Села:
 Балясне — Полтавська область, Гадяцький район
 Балясне — Полтавська область, Диканський район